Враждебна е квартал в София. Намира се в Район Кремиковци на Столичната община.

Лежи северно от бул. „Ботевградско шосе“, като е разположен на североизток от ж.к. „Васил Левски“ и на югоизток от махала Япаджа. В квартала се намират 85 СОУ „Отец Паисий“ и 75 ЦДГ. Застроен е предимно с къщи. Поради близостта до Летище София в квартала започват да се изграждат все повече фабрики и други индустриални обекти.

История 
До 1956 година съществуват селата Стара Враждебна и Нова Враждебна. През същата година те са обединени в общото село Враждебна, което с Указ 447 от 7 ноември 1961 година е слято със София.

Транспорт 
Автобуси – № 78, 12,14

Бележки 

Квартали и жилищни комплекси на София
Район Кремиковци
Исторически села в област София